Créquy ist der Name

 der französischen Gemeinde Créquy im Département Pas-de-Calais

Créquy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles I. de Blanchefort, marquis de Créquy (1578–1638), Marschall von Frankreich, und dessen Söhnen:
 François de Bonne de Créquy († 1677), französischer Adliger und Militär, Gouverneur der Dauphiné
 Charles II. de Créquy, seigneur de Canaples († 1630)
 Charles III. de Créquy (1623–1687), französischer General und Diplomat
 François de Créquy, marquis de Marines (1624–1687), Marschall von Frankreich
 Jean V. de Créquy († 1474), burgundischer Militär, Gründungsmitglied des Ordens vom Goldenen Vlies